Személynév
 Richardson (családnév), gyakori angol és skót családnév
 Richardson családnevű személyeket lásd a teljes nevüket tartalmazó szócikk-címeken

Földrajz
 Richardson (Ausztrália), Canberra elővárosa, Tuggeranong kerület, Ausztrália
 Richardson-szigetek (Richardson Islands), Coronation-öböl, Nunavut megye, Kanada
 Richardson-hegység (Richardson Mountains), Yukon terület, Kanada
 Richardson megye (Richardson county),  Nebraska állam, Amerikai Egyesült Államok. Fővárosa Falls City.
 Richardson (város, Amerikai Egyesült Államok): több amerikai város neve

Csillagászat
 Richardson (holdkráter)
 Richardson (marsi kráter)

Matematika, fizika
 Richardson-tétel
 Richardson-extrapoláció
 Richardson-szám, rövidítése Ri, dimenziótlan hasonlósági jellemző szám a folyadékok mechanikájában (áramlástanban)

Biológia
 Richardson-ürge (Urocitellus richardsonii), más néven észak-amerikai földimókus / ürgemókus